

Cinema 
Hail – film del 1972 diretto da Fred Levinson
Hail – film del 2011 diretto da Amiel Courtin-Wilson

Musica 
Hail – gruppo musicale statunitense
Hail – album degli Straitjacket Fits del 1988

Toponimi 
Ha'il – città dell'Arabia Saudita